Battocchi ima više značenja:
 Battocchi, Verona
 Battocchi, Vicenza